Официа́л, данное слово имеет несколько значений:
 В Римской империи — чиновник при каком-либо ведомстве или наместнике.
 В Российской империи — при Капитуле Российских Императорских и Царских орденов должностные лица, входящие в администрацию ордена, при этом могущие не быть кавалерами этого ордена. 
 В Австро-Венгрии — добровольный гласный помощник полиции, не являющийся её сотрудником, своего рода «внештатный сотрудник» или «народный дружинник».
 В учреждениях католической церкви светское лицо (мирянин), исполняющее определённые церковные функции как правило коллегиально с духовными лицами, или же по их поручению. Так, например, официалами именовались светские члены инквизиционных трибуналов. 
 В Украинской грекокатолической церкви — светское лицо, своего рода наместник духовного владыки, управляющий епархией от его имени.

В Римской империи 
Общее название, в Римской империи, для всего служебного персонала императорских чиновников — Официум (Officium), а официал (officiales) название чиновника, имевшие военный характер и находившиеся при каком-нибудь высшем магистрате. Сначала официалы назначались из рабов, слуг и отпущенников, потом — из всадников. В империи официалы имели большую силу, так как от их произвола зависела тяжесть налогов и всевозможных взносов в казну императоров. Отпускаемое на них продовольствие (annona)  было большею частью заменено деньгами.

В средние века 
Официал в средние века, в Западной Европе — помощник графа, и часто его роль заключалась в переписывании бумаг.

В Российской империи 
Официал, в Российской империи, в орденской администрациие — при Капитуле Российских Императорских и Царских орденов должностное лицо, входящие в администрацию ордена, при этом могущие не быть кавалерами этого ордена.

В другом источнике указано что Официал м. званье особого чиновника кавалерского ордена, по случаю орденских торжеств.

В католической церкви 
В католической церкви официал — духовное лицо, отправляющее в епархии судебную власть в первой инстанции. А в учреждениях католической церкви светское лицо (мирянин), исполняющее определённые церковные функции как правило коллегиально с духовными лицами, или же по их поручению. Так, например, официалами именовались светские члены инквизиционных трибуналов.

См. также 

 Аутодафе
 Ересь
 Супервест

Примечания

Литература 
 
 
 Х. А. Льоренте. История испанской инквизиции.

Ссылки 
 Следствие Инквизиции

Труд
Должности
Социальная иерархия
Чиновники Римской империи
Ордена
Религиозные титулы